Mastermind puede referirse a:

 El juego de sobremesa mastermind.

 El personaje de ficción de Marvel Mastermind o Mente Maestra.

 La banda norteamericana de rock progresivo Mastermind.

 La banda japonesa de power metal Mastermind.
 Mastermind (programa de televisión)